Корф:
Корфы — дворянский род.

Персоналии 
 
 Корф, Анатолий Фёдорович (1842—1917) — русский судебный деятель, сенатор, член Государственного совета по назначению.
 
 Корф, Василий Сергеевич (1807—1883) — один из руководителей русской военной разведки.
 Корф, Дмитрий Николаевич (1881—1924) — русский офицер и политик, член Государственной думы от Тверской губернии.
 Корф, Иоганн Альбрехт (1697—1766) — директор Академии наук, российский дипломат.
 Корф, Константин Николаевич (1832—1895) — российский государственный и общественный деятель, действительный тайный советник.
 Корф, Леопольд Фёдорович (1804—1858) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны. Директор Новгородского кадетского корпуса.
 Корф, Мия (под. 1965) — американская актриса.
 
 
 
 Корф, Рафаил Григорьевич (1893—1941 или 1942) — советский драматический актёр, режиссёр Московского театра сатиры, заслуженный артист РСФСР.
 Корф, Ричард Пол (1925 — 2016) — американский миколог, специалист по систематике дискомицетов.
 
 
 Корф, Сесиль Артурович (1867—1934) — генерал.

Топоним 
 залив Корфа Берингова моря
 посёлок Корф Олюторского района Камчатского края
 село Корфово Амурской области
 посёлок Корфовский Хабаровского края
 станция Корфовская ДВЖД
 село Корфовка Уссурийского городского округа Приморского края
 Замок Корф — исторический памятник в Великобритании.